– japoński skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 10 stycznia 2003 w Sapporo podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 76,5 m na skoczni normalnej podczas konkursu indywidualnego.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003  Sollefteå – 52. miejsce
 2007  Tarvisio – 29. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – 9. miejsce
 2007  Tarvisio – srebrny medal

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988